Cheese — дебютный студийный альбом бельгийского исполнителя Stromae, вышедший 14 июня 2010 года. Альбом содержит 3 сингла: «Alors on danse», «Te quiero» и «House'llelujah».

Список композиций 
Все треки были написаны Stromae.

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы 2010 года
Альбомы Stromae